Сталте — фамилия:
 Сталте, Карлис — учитель, церковный причетник, органист, поэт и публицист.
 Хелми Сталте — политик Латвии, бывшая председатель Комитета по делам культуры, искусства и религии Рижской думы